Юкарашты () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на правом берегу реки Дзумсэхк, к юго-востоку от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на севере — бывший аул Олгули, на северо-западе — бывшие аулы Беле Хайха, Мужиар, на юго-западе — село Зумсой, на юго-востоке — бывший аул Хуты-Кажа.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района